Поль-Дохтар () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Поль-э-Дохтар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Мемулан (بخش معمولان), с центром в городе Мемулан.
Население области на 2006 год составляло 74 537 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Лурестана